

Patronymie
 Denis Grivot (1921-2008) est un écrivain et historien français. 
 Laurence Grivot (1843-1890) est une comédienne et chanteuse française.
 Pierre Grivot (1834-1912) est un comédien et chanteur français.
 Charles-Auguste Grivot (1814-1856) était un tonnelier et un poète, de Châteauneuf-sur-Loire.